Тиламук има више значења:
 Округ Тиламук (Орегон)
 Тиламук (Орегон)